Elin Reimer-Nielsen (født 7. marts 1928 på Frederiksberg, død 17. september 2022 i Virum) var en dansk skuespillerinde. Hun spillede kokkepigen Laura, som regerede i familien Varnæs' køkken i tv-serien Matador. En anden fremtrædende rolle var som den hidsige fru Olsen i Krummerne.

Hun blev Ridder af Dannebrog i 1984.

Udvalgt filmografi 
Film

Tv-serier og andet i tv

Hædersbevisninger 
 1981: Tagea Brandts Rejselegat
 1984: Ridder af Dannebrog

Kilder

Eksterne henvisninger 
 Dansk Kvindebiografisk Leksikon 
 

Riddere af Dannebrog
Skuespillere fra Danmark
Modtagere af Tagea Brandts Rejselegat
Personer i Kraks Blå Bog (afdøde)
Personer i Dansk Kvindebiografisk Leksikon
Personer fra Frederiksberg
Modtagere af Ole Haslunds Kunstnerfonds legat